Рокайль:

 Рокайль — элемент орнамента стиля рококо.
 Рокайль — одно из яиц Фаберже.